Паламас может означать:

 Паламас (Кардица) — город в Греции, административный центр одноимённой общины.
 Паламас (дим) — община в Греции.
 Паламас, Костис (1859—1943) — греческий поэт, беллетрист и критик.